Kocherscheidt steht für:

 Kocherscheidt (Wülfrath), ein Stadtteil der Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen 

Kocherscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Kocherscheidt (1943–1992), österreichischer Künstler